Agatówka ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Agatówka, ein Dorf im Powiat Stalowowolski der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Zaleszany
 Agatówka, ein Dorf im Powiat Kraśnicki der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Trzydnik Duży
 Agatówka, eine Waldsiedlung im Powiat Kraśnicki der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Gościeradów